

Toponyme 

 , ou Ayutla, municipalité du département de San Marcos.

 Ayutla, municipalité de l'État de Jalisco ;
 Ayutla de los Libres, ou Ayutla, municipalité de l'État de Guerrero ;
 , ou Ayutla, municipalité de l'État de Oaxaca ;
 Plan de Ayutla, site archéologique maya de la municipalité d'Ocosingo dans l'État de Chiapas.

Autres 
 La révolution d'Ayutla est un mouvement insurrectionnel mexicain originaire de l'État de Guerrero en 1854.
 Le  est un manifeste politique paru dans l'État de Guerrero à Ayutla de los Libres le 1er mars 1854 en opposition au régime dictatorial du général Santa Anna.
.